Клён:

 Клён — род древесных и кустарниковых растений семейства Сапиндовые.
 Клён — древесина деревьев рода Клён.
 1В18 «Клён-1» — советская и российская машина командира батареи КСАУО 1В17 «Машина-Б».
 СН-01 «Клён» — боевой специальный нож на вооружении разведывательных подразделений российской армии.

Топоним 
 Клён — село, Хвастовичский район, Калужская область, Россия.
 Клён — село на Украине, находится в Радомышльском районе Житомирской области.
 Клен — исчезнувшее село в Джанкойском районе Крыма.

Разное

Примечания

См. также 
 Клен (значения)
 Клёны (значения)
 Кленка
 Кленовая
 Кленовка
 Кленово
 Кленовое
 Кленовский
 Кленовый
 Клёнова
 Клёновые